La Nationalliga A 1998/99 fue la 102.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Temporada regular

Grupo por el título

Grupo por el ascenso/descenso

Referencias 
 RSSSF

1999
Fútbol en 1998
Fútbol en 1999
Suiza en 1998
Suiza en 1999